Ciba steht für

 die Gattung Ciba innerhalb der Kammspinnen (Ctenidae)
 die Ciba AG, vormals Ciba Spezialitätenchemie, 1997 aus dem Novartis-Konzern ausgegliedert, seit 2010 Teil von BASF Schweiz
 die Ciba Vision AG, ein zu Novartis zugehöriger Kontaktlinsenhersteller
 das ehemalige Chemie- und Pharmaunternehmen Ciba (von 1970 bis 1996 Ciba-Geigy AG), siehe Novartis
 Ciba (Heishui), eine Gemeinde im Kreis Heishui (Volksrepublik China)
 Ciba (Panlong), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Panlong (Volksrepublik China)
 Ciba (Harghita), ein Dorf im Kreis Harghita (Rumänien)
 Ciba (Mureș), ein Dorf im Kreis Mureș (Rumänien)
 CIBA, Confédération International de Billard Artistique

Ciba ist der Familienname folgender Personen:

 Kamila Ciba (* 1995), polnische Hürdenläuferin
 Robert Ciba (* 1969), polnischer Boxer

Abkürzung